Сегунда Лига 1999/2000 () — 10-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1999/00 на rsssf.com

1999/2000
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1999 году
Спорт в Португалии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000